Шу́ховская ба́шня в Краснодаре — стальная ажурная гиперболоидная конструкция, сетчатая водонапорная башня, построенная в 1935 году по проекту В. Г. Шухова. Конструкция находится в Краснодаре у здания Краснодарского государственного цирка на пересечении улиц В. Головатого и Рашпилевской.

История 
В. Г. Шухов изобрёл способ устройства сетчатых гиперболоидных башен (патент Российской империи № 1896 от 12 марта 1899 г., заявлен 11 января 1896 года). Первая в мире гиперболоидная башня была построена Шуховым на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Принцип устройства гиперболоидных башен В. Г. Шухов использовал в сотнях сооружений: водонапорных башнях, опорах линий электропередач, мачтах военных кораблей. Новые гиперболоидные башни, соответствующие патенту В. Г. Шухова, в настоящее время построены в Японии (Kobe Port Tower), Швейцарии (Цюрих) и Испании (аэропорт Барселоны).

После революции 1917 года и гражданской войны, когда не хватало средств и строительных материалов, эти экономичные конструкции очень пригодились. При новой власти появилась радиовышка на Шаболовке, башни в Петушках и на Оке, а в июне 1929 года газета «Красное знамя» написала: «Между Водэлтрамом и Машинотрестом заключён договор на постройку железной водонапорной башни системы инженера В. Г. Шухова». Строительство началось примерно в 1929 и в ноябре 1935 года башню ввели в эксплуатацию одновременно с линией городского водопровода.

В 1942 году администрация завода «Октябрь» обратилась к председателю городского комитета обороны с просьбой демонтировать башню Шухова. В ходатайстве завода сообщалось: «Эта башня высоко возвышается над близлежащими строениями <…> и поэтому является отличным ориентиром для вражеской авиации…». В резолюции на документе нет сведений о принятом решении.

Решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и использования памятников истории и культуры в Краснодарском крае» № 759 от 15.11.1977 водонапорная башня была включена в список памятников истории и культуры.

С введением в строй новых водопроводных линий водонапорная башня утратила свою функцию, и в период распада СССР ржавый водный резервуар был снят с башни. В 1990-е годы на неё установили рекламные щиты. Располагавшийся рядом с башней завод «Октябрь» был полностью снесён в середине 2000-х годов, и на его месте началось строительство торгово-развлекательного комплекса «Галерея Краснодар». Первая очередь торгового центра была открыта в ноябре 2008 г. на противоположной от башни стороне улицы, вторая очередь — 28 декабря 2013 года, тем самым закрыв вид на башню с трёх сторон. Обзор на неё теперь доступен только со стороны цирка.

Конструкция 

Конструкция сетчатого ствола имеет форму однополостного гиперболоида. Она состоит из двух встречно направленных взаимно пересекающихся прямолинейных наклонных ветвей по 25 шт. в направлениях правой и левой винтовых линий. Все 50 ветвей изготовлены из равнобоких уголков 125×16 мм, скреплённых по высоте горизонтальными кольцами уголков 100×10 мм и швеллеров № 10 в среднем через 1,4 м по высоте.
Примерно через каждые 4,5 м кольца усилены решетчатой системой равнобоких уголков 100×10 мм в виде двух взаимно перевёрнутых пятиугольников, образующих горизонтальные диафрагмы жесткости в форме правильной десятиконечной звезды.

Все стержни ствола соединены между собой заклёпками диаметром 16 мм через листовые накладки. Такими же заклёпками прикреплены соединительные детали из уголков, связывающие ветви с кольцами. Верхняя часть башни заканчивается пространственной подкосной системой и горизонтальными радиально расположенными балками из двутавров № 33 в количестве 25 штук, служившими для распределения нагрузки от водонапорного резервуара на ствол башни.
Ветви ствола башни опираются на стальное кольцо из двух уголков, уложенное на кольцевой бутовый фундамент и закреплённое в его теле анкерами. Диаметр фундамента по оси кольца равен 14,2 м.
Лестница в центре башни для подъёма на верхнюю площадку винтовая стальная. Она устроена по спиральным тетивам из листовой стали. Ступени изготовлены из рифлёного листа, подкреплёнными уголками на заклёпках.

Примечания 

Шуховские башни
Башни, построенные в 1930-е годы
Здания и сооружения Краснодара
Здания и сооружения, построенные в 1932 году в России